Steven White ist der Name folgender Personen:

* Steven A. White (1928–2021), US-amerikanischer Admiral
 Steven R. White (* 1959), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Stephen White